Lucky Boy steht für:

 Lucky Boy (Nevada), Geisterstadt im Mineral County, Nevada, USA
 Lucky Boy (1929), US-amerikanischer Musikfilm von Norman Taurog und Charles C. Wilson 
 Lucky Boy (2017), Filmkomödie von Boris Boo